Luan Toro — município argentino da província da Pampa
 Rio Luan — rio chinês

Pessoas 
 Luan Madson Gedeão de Paiva — futebolista brasileiro que atua como ponta-direita
 Luan Michel de Louzã — futebolista brasileiro que atua como atacante
 Luan Guilherme de Jesus Vieira — futebolista brasileiro medalhista olímpico em 2016 que atua como atacante
 Luan Garcia Teixeira — futebolista brasileiro medalhista olímpico em 2016 que atua como zagueiro
 Luan e Vanessa — dupla brasileira extinta de música pop romântica
 Lucas & Luan — dupla sertaneja brasileira
 Luan Santana — cantor brasileiro de música sertaneja

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos